Васевичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Васевичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Васевичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.